Тоби Албертин Мауритс Алдервајрелд (; Антверпен, 2. март 1989) белгијски је фудбалер који игра на позицији одбрамбеног играча и тренутно наступа за катарски клуб Ал Духаил и репрезентацију Белгије.

Трофеји

Ајакс
 Ередивизија (3) : 2010/11, 2011/12, 2012/13.
 Куп Холандије (1) : 2009/2010.
 Суперкуп Холандије (1) : 2013

Атлетико Мадрид
 Ла Лига (1) : 2013/14.

Играчка статистика

Репрезентација

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1989.
Белгијски фудбалери
Белгијски фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Ајакса
Фудбалери Атлетико Мадрида
Фудбалери Саутемптона
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.